Бин-Касим () — техсил расположенный в юго-восточной части пакистанского города Карачи, столицы провинции Синд. Техсил и одноимённый порт были названы в честь Мухаммада ибн Касима, который завоевал большую часть современного Пакистана в восьмом веке нашей эры.

Географическое положение 
Бин-Касим расположен вдоль побережья Аравийского моря и дельты реки Инд. Техсил граничит граничит с Гадапом на севере, округом Татта и рекой Инд на востоке, Аравийским морем на юге, рекой Малир и техсилами Ландхи, Малир и Коранги на западе. Техсил Бин-Касим состоит из 7 союзных советов.

Населения 
В 1998 году население техсила составляло  человек.

Власть 
 Назим — Джамот Сахаб
 Наиб назим — Ахтар Юсуф Арфани
 Администратор — Надир Али Васан

Ссылки 
 Официальный сайт Карачи 

Техсилы Карачи
Появились в 2001 году в Пакистане
Административные единицы, образованные в 2001 году
Административные единицы, упразднённые в 2011 году